Britton ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Britton, britische Singer-Songwriterin
 Andrew Britton (1981–2008), US-amerikanischer Schriftsteller
 Barbara Britton (1919–1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Cameron Britton (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Celia Britton (* 1946), britische Literaturwissenschaftlerin
 Cliff Britton (1909–1975), englischer Fußballspieler und -trainer
 Connie Britton (* 1967 als Constance Womack), US-amerikanische Schauspielerin
 Devin Britton (* 1991), US-amerikanischer Tennisspieler
 Elizabeth Gertrude Britton (1858–1934), US-amerikanische Botanikerin
 Fern Britton (* 1957), britische Showmasterin
 Fionnuala Britton (* 1984), irische Leichtathletin, siehe Fionnuala McCormack
 Halland Britton (1890–1975), britischer Langstreckenläufer
 Helen Britton (* 1966), australische bildende Künstlerin und Schmuckkünstlerin
 Henrietta Hancock Britton (1873–1963), englisch-kanadische Malerin und Lehrerin 
 Ian Britton (1954–2016), schottischer Fußballspieler
 Jack Britton (1885–1962), US-amerikanischer Boxer
 John Britton (* um 1951), US-amerikanischer Badmintonspieler
 John Britton (Basketballspieler), US-amerikanischer Basketballspieler
 Leon Britton (* 1982), englischer Fußballspieler
 Mark Britton (* 1958), britischer Komiker
 Michael Britton, US-amerikanischer Filmschaffender
 Nathaniel Lord Britton (1859–1934), US-amerikanischer Geologe und Botaniker
 Pamela Britton (1923–1974), US-amerikanische Schauspielerin 
 Paul Britton (* 1946), britischer Kriminalpsychologe
 Rhys Britton (* 1999), britischer Radrennfahrer  
 Richard Britton (* 1976), Leichtathlet aus Grenada
 Rob Britton (* 1984), kanadischer Radsportler
 Rosa María Britton (1936–2019), panamaische Ärztin und Schriftstellerin
 Thomas Britton (1644–1714), englischer Musiker
 Tony Britton (1924–2019), britischer Schauspieler
 Traci Britton (* um 1960), US-amerikanische Badmintonspielerin

Britton ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Britton (Maryland)
 Britton (Michigan)
 Britton (Oklahoma)
 Britton (South Carolina)
 Britton (South Dakota), im Marshall County
 Britton (Texas)
 Britton Davis (Texas)
 Britton Run (Pennsylvania)

— im NRHP gelistete Objekte:
 Britton Clinic and Hospital, in Britton, South Dakota, ID-Nr. 08000051
 Britton-Evans House, in Corpus Christi, Texas, ID-Nr. 76002054

Siehe auch:

 Britton Hazelgrove
 Britton Lake
 Britten
 Briton
 Brittain
 Britain (Begriffsklärung)